Der lachende Vagabund steht für:

 Der lachende Vagabund, deutsche Version von Gambler’s Guitar, Schlager von Jim Lowe und Peter Moesser (1957)
 Der lachende Vagabund (Film), deutscher Film von Thomas Engel (1958)